La nomarchie d’Athènes est une ancienne subdivision administrative qui exista de 1972 à 2010. C'était l'un des 54 anciens nomes de la Grèce. Elle fut formée en 1972 en tant que subdivision du Nome de l'Attique et fonctionna de façon générale comme un nome à part entière. À partir de 1987, elle faisait partie de la périphérie d'Attique. Son chef-lieu était Athènes. 

Cette nomarchie, d'une superficie très réduite mais densément peuplée recouvrait la partie centrale de l'agglomération athénienne. Elle formait, avec la nomarchie du Pirée, l'«  d'Athènes et du Pirée ».

Dans le cadre de la réforme Kallikratis (2010), elle fut supprimée, comme tous les nomes de Grèce, ses fonctions étant reprises par la périphérie d'Attique. Son territoire fut partagé entre les districts régionaux d'Athènes-Nord, Athènes-Ouest, Athènes-Centre et Athènes-Sud.

Anciens dèmes (municipalités) et communes 
Les 48 municipalités (dont 45 dèmes — Δῆμος — et 3 communautés — Κοινότητα) de la nomarchie d'Athènes étaient :

{| class="wikitable droite"
| valign="top" | Dèmes de la Nomarchie d'Athènes

Notes et références 

Division administrative fondée en 1972
Organisme disparu en 2010